Democritus ist:

 die lateinische Form des griechischen Namens Demokritos
 Democritus (Mondkrater), benannt nach dem griechischen Philosophen Demokrit
 Cristianus Democritus, Pseudonym von Johann Konrad Dippel 
 Democritus Junior, Pseudonym von Robert Burton als Autor seiner Anatomie der Melancholie